Ел Мазате има више значења:

 Ел Мазате (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Мазате (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику